Kaltenbronn steht für
 Kaltenbronn (Feuchtwangen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Kaltenbronn (Gernsbach), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

außerdem:
 Natur- und Waldschutzgebiet Kaltenbronn, Schutzgebiet in den Landkreisen Rastatt und Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kaltenbrunn
 Kaltenborn (Begriffsklärung)